Le Bouchage ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Bouchage (Charente), Region Nouvelle-Aquitaine
 Le Bouchage (Isère), Region Auvergne-Rhône-Alpes